En Pologne, Franciszków peut désigner :

Voïvodie de Łódź
 Franciszków, village du powiat de Pabianice
 Franciszków, village du powiat de Skierniewice
 Franciszków, village du powiat de Kutno

Voïvodie de Lublin
 Franciszków, village du powiat de Krasnystaw 
 Franciszków, village du powiat de Lublin
 Franciszków, village du powiat de Świdnik

Voïvodie de Mazovie
 Franciszków, village de la gmina de Chynów, dans le powiat de Grójec
 Franciszków, village de la gmina de Jasieniec, dans le powiat de Grójec
 Franciszków, village du powiat de Radom
 Franciszków, village du powiat de Wołomin
 Franciszków, village du powiat de Żyrardów